Ку́бок Литвы по футбо́лу 2011/12 го́дов — 72-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

1-й раунд

2 раунд

3 раунд

4 раунд

5 раунд

1/4 финала

1/2 финала 

|}

Финал 
Стадион АРВИ арена (Мариямполе).

2011/2012
Национальные футбольные кубки в сезоне 2011/2012